Santillana si può riferire a:

Geografia

 Santillana del Mar, un municipio della Cantabria (Spagna).
 Santillana de Campos, una frazione di Osorno la Mayor, nella provincia di Palencia, Castiglia e León (Spagna).
 Embalse de Santillana, situato nella Comunidad de Madrid (Spagna).
 Santillana, un paese abbandonato nella Valle del Lozoya

Personalità

Marchese di Santillana (1398-1458), un personaggio chiave del regno di Giovanni II di Castiglia.
 Carlos Alonso González "Santillana", un ex-calciatore del .
 Gervasio Santillana, un eroe peruviano.
 Luis Miguel Santillana, un giocatore spagnolo di pallacanestro del periodo anni settanta-ottanta.
 Eterio Ortega Santillana, un artista spagnolo.
 David Santillana, (1855-1931), un giurista italiano.
 Giorgio de Santillana (1902-1974), uno storico italiano.
Altro

 Grupo Santillana, una casa editrice spagnola.
 Storia di Gil Blas di Santillana, romanzo picaresco dell'autore francese Alain-René Lesage